Grace (Idaho)
Grace (álbum) — álbum de Jeff Buckley
Grace (cantora) — cantora australiana
Grace Choi

Desambiguações de antropônimos

es:Gracia
fr:Grâce